Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Brasil Open 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 konnten sich Guilherme Clezar, Jorge Aguilar, João Souza und Paul Capdeville qualifizieren. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 11. Februar 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)

ATP World Tour 2013
ATP São Paulo

en:2013 Brasil Open – Singles#Qualifying